Arthur Tooth ist der Name folgender Personen:

* Arthur Tooth (Kunsthändler) (1828–1900), britischer Kunsthändler und Galerist 
 Arthur Tooth (Geistlicher) (1839–1931), britischer Geistlicher